Margarita María Farnesio (24 de noviembre de 1664-17 de junio de 1718), fue una noble italiana nacida en la Casa de Farnesio. Ella fue duquesa de Módena y Reggio por el matrimonio con su primo hermano Francisco II de Este, duque de Módena. Su sobrina fue Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V de España.

Biografía 
Margarita María era la hija mayor de Ranuccio II Farnesio, duque de Parma y de su segunda esposa, Isabel de Este. Quedó huérfana de madre con sólo dos años, cuando su madre murió de parto en 1666 después de dar a luz a Eduardo, príncipe heredero de Parma (padre de la famosa Isabel de Farnesio, reina de España).

Su padre Renato previamente había estado casado con Margarita Yolanda de Saboya pero el matrimonio no tuvo hijos sobrevivientes y, como tal, Margarita María fue el primero de los hijos de Renato que sobrevivió la infancia. Su padre se casó con su tía María de Este, con quien tuvo otros nueve hijos. Sus jóvenes medios hermanos Francisco Farnesio y Antonio Farnesio fueron sucesivamente duques de Parma. Cuando este último murió, la Casa de Farnesio se extinguió.

Se casó con su primo Francisco II de Este, duque de Módena, que había sido previamente parte de una alianza franco-modenese donde se propuso el compromiso de Francisco y una princesa de Lorena llamada Beatriz Jerónima de Lorena, pero el matrimonio nunca se materializó.

Francisco era hijo de Alfonso IV de Este, duque de Módena y Laura Martinozzi, sobrina del cardenal Mazarino. También era el hermano de María de Módena, la esposa de Jacobo II de Inglaterra.

Se casó con Francisco el 14 de julio de 1692 en Parma. Con motivo del matrimonio Francesco Antonio Pistocchi, músico de la corte, compuso el oratorio El Martirio de San Adriano, género musical favorito del duque.

La pareja no tuvo hijos, Francisco murió en 1694 después de sólo dos años de matrimonio de gota y poliartritis. La duquesa viuda de Módena se retiró a su Parma natal, donde murió en el verano de 1718 en el Palacio Ducal de Colorno, que se hizo agrandar y embellecer por su padre en 1660 y fue la residencia de verano de los Farnesio. Fue enterrada en la Basílica de Santa María della Steccata en Parma.

Títulos y estilos 
 24 de noviembre de 1664-14 de julio de 1692 Su Alteza Margarita María Farnesio, princesa de Parma
 14 de julio de 1692-6 de septiembre de 1694 Su Alteza la Duquesa de Módena
 6 de septiembre de 1694-17 de junio de 1718 Su Alteza la viuda duquesa de Módena.

Referencias

Enlaces externos 

Farnesio
Nacidos en Parma
Fallecidos en Colorno
Nobles italianas del siglo XVIII
Farnesio, Margarita Maria